Vrouwenhof (Roosendaal), een park in Roosendaal
Vrouwenhof (Weert), een wijk van Weert